Вельц — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вельц, Иван Августович (1866—1926) — русский советский художник, живописец-пейзажист австрийского происхождения.
 Вельц, Карл Александрович (1917—2012) — председатель Президиума Союза ветеранских организаций Эстонии.

См. также 
 Вельцов — город в Германии, в земле Бранденбург, в 16 км к северо-западу от Хойерсверды и в 23 км к юго-западу от Котбуса.